John Newman (ontdekkingsreiziger) (±1785-1838), Amerikaans ontdekkingsreiziger, lid van de expeditie van Lewis en Clark (1804-1806) naar de Amerikaanse westkust;
John Newman (architect) (1786-1859), Engels architect en antiquair;
John Newman (illustrator), Brits-Indisch illustrator;
John Henry Newman (1801-1890), Brits theoloog, bisschop en kardinaal, eerst anglicaan, later katholiek;
John Newman (scheikundige) (1938), Amerikaans electro-chemicus, deed onderzoek voor de ontwikkeling van batterijen;
John Newman (schilder) (1952), Canadees kunstschilder en aquarelist;
John Newman (zanger) (1990), Brits pop- en soulzanger.